Шамони:

 Шамони — город и коммуна на востоке Франции, в департаменте Верхняя Савойя.
 Шамони, Петер (1934—2011) — немецкий кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Шамони, Томас (1936—2014) — немецкий кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
 Шамони, Ульрих (1939—1998) — немецкий кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

См. также 
 Шамони 1924